Bohdan Kleczyński – 1900-1944 – pułkownik, lotnik
 Bohdan Kleczyński – 1851-1916 – malarz
 Jan Kleczyński – 1837-1895 – pianista
 Jan Kleczyński – 1875-1939 – pisarz
 Jan Baptysta Kleczyński – 1756-1828 – skrzypek, dyrygent i kompozytor
 Józef Kleczyński – 1841-1900 – statystyk i demograf